Yves Inizan (1729-1800), homme politique français ;
 Vincent Inizan (1869-1951), homme politique français.